Harjula est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1880-1961), homme politique finlandais
Juha Harjula (1942-2020), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1998), biathlète finlandais

Toponyme

, quartier résidentiel de Klaukkala

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois